Andrea Ernest Dias é um flautista de música popular brasileira. Andrea também fez parte da Orquestra de Música Brasileira.

Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro